Рыково — название населённых пунктов:

Армения 

 Рыково — бывшее в 1928—1938 годах название города Ташир.

Казахстан 

 Рыково — прежнее название села Достык в Байтерекском районе Западно-Казахстанской области.
 Рыково — до 1939 г. название села Луговое в Есильском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Рыково — село в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области.
 Рыково — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Рыково — деревня в Бабынинском районе Калужской области.
 Рыково — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Рыково — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Рыково — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Рыково — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.
 Рыково — деревня в Переславском районе Ярославской области.
 Рыково — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
 Рыково — до 1937 г. название хутора Новый в Тимашёвском районе Краснодарского края.
 Рыково — до 1939 г. название деревни Нагорное в Клинском районе Московской области.
 Рыково — до 1939 г. название села Нагорное в Клинском районе Московской области.
 Рыково — до 1937 г. название хутора Зелёный Гай в Миллеровском районе Ростовской области

Украина 
 Рыково (до 2016 г. — Партизаны) — посёлок городского типа в Геническом районе Херсонской области.
 Рыково — бывшее в 1928—1935 годах название города Енакиево в Донецкой области.
Рыково — бывшее до 1934 года название села Троицкое в Новгород-Северском районе Черниговской области.